Rosa 'Winnipeg Parks' — сорт роз, относится к классу Шрабы.

Селекционер Линн М. Колликатт (по другим данным Генри Маршалл), Канада, 1981 год.

Биологическое описание 
Куст высотой 75 см.

Цветки тёмно-розовые, чашевидной формы, с умеренным ароматом Чайных роз.

Лепестков 22.

Цветение повторное.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 2b (−40 °C… −42.8 °C) до более тёплых.

По результатам испытаний проведённых Монреальским Ботаническим садом роза 'Winnipeg Parks' имеет высокую устойчивость к болезням.

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rosa 'Winnipeg Parks' на сайте HelpMeFind.com — описание сорта и фотографии
 

Winnipeg Parks